Taifun Conson bezeichnet verschiedene tropische Stürme

 Taifun Conson (2004)
 Taifun Conson (2010)
 Taifun Conson (2016)
 Taifun Conson (2021)